Vilela puede referirse a:

Divisiones  administrativas

en España

en la provincia de León 
 Vilela (Villafranca del Bierzo), localidad del municipio de Villafranca del Bierzo.

en la provincia de La Coruña 
 Vilela (Aranga), lugar de la parroquia de Muniferral, municipio de Aranga.
 Vilela (La Baña), lugar de la parroquia de Troitosende, municipio de La Baña.
 Vilela (Carballo), lugar y parroquia del municipio de Carballo.
 Vilela (Entrecruces), lugar de la parroquia de Entrecruces, municipio de Carballo.
 Vilela (Cedeira), lugar de la parroquia de Esteiro, municipio de Cedeira.
 Vilela (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, municipio de Cerdido.
 Vilela (Ferrol), lugar de la parroquia de Mandiá, municipio de Ferrol.
 Vilela (Mañón), lugar de la parroquia de Bares, municipio de Mañón.
 Vilela (San Cosme de Abeancos), lugar de la parroquia de San Cosme de Abeancos, municipio de Melide.
 Vilela (Zas de Rei), lugar de la parroquia de Zas de Rei, municipio de Melide.
 Vilela (Morquintián), lugar de la parroquia de Morquintián, municipio de Muxía.
 Vilela (Nemiña), lugar de la parroquia de Nemiña, municipio de Muxía.
 Vilela (San Martiño de Ozón), lugar de la parroquia de San Martiño de Ozón, municipio de Muxía.
 Vilela (San Sadurniño), lugar de la parroquia de Lamas, municipio de San Sadurniño.
 Vilela (Teo), lugar de la parroquia de Rarís, municipio de Teo.
 Vilela (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, municipio de Valdoviño.
 Vilelas (La Coruña), lugar de la parroquia de Vilarrube, municipio de Valdoviño.

en la provincia de Lugo 
 Vilela (Baleira), lugar de la parroquia de Córneas, municipio de Baleira.
 Vilela (Chantada), lugar de la parroquia de Merlán, municipio de Chantada.
 Vilela (Folgoso do Courel), lugar de la parroquia de Noceda, municipio de Folgoso do Courel.
 Vilela (Foz), lugar de la parroquia de San Martiño de Mondoñedo, municipio de Foz.
 Vilela (Guntín), lugar de la parroquia de Costante, municipio de Guntín.
 Vilela (Xove), lugar de la parroquia de A Rigueira, municipio de Xove.
 Vilela de Arriba, lugar de la parroquia de Armea, municipio de Láncara.
 Vilela de Abaixo, lugar de la parroquia de Souto de Ferradal, municipio de Láncara.
 Vilela (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Sindrán, municipio de Monforte de Lemos.
 Vilela (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Son, municipio de Navia de Suarna.
 Vilela (As Nogais), lugar de la parroquia de Quintá, municipio de As Nogais.
 Vilela (Otero de Rey), parroquia del municipio de Otero de Rey.
 Vilela Grande, lugar de la parroquia de Vilela, municipio de Outeiro de Rei.
 Vilela Pequena, lugar de la parroquia de Vilela, municipio de Outeiro de Rei.
 Vilela (Ribadeo), un lugar da parroquia de Covelas, municipio de Ribadeo.
 Vilela (Samos), lugar de la parroquia de San Xoán de Lóuzara, municipio de Samos.
 Vilela (Sarria), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Sarria.
 Vilela (Sober), lugar de la parroquia de Arroxo, municipio de Sober.
 Vilela (Taboada), parroquia del municipio de Taboada.
 Vilela (O Vicedo), lugar de la parroquia de San Román de Vale, municipio de O Vicedo.

en la provincia de Orense 
 Vilela (Bande), lugar de la parroquia de Os Baños, municipio de Bande.
 Vilela (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Macendo, municipio de Castrelo de Miño.
 Vilela (Cortegada), lugar de la parroquia de Refoxos, municipio de Cortegada.
 Vilela (Cualedro), lugar y parroquia del municipio de Cualedro.
 Vilela (Punxín), parroquia del municipio de Punxín.
 Vilela (San Cristovo de Cea), lugar de la parroquia de Castrelo, municipio de San Cristovo de Cea.
 Vilela (Verín), lugar de la parroquia de Tintores, municipio de Verín.

en la provincia de Pontevedra 
 Vilela (Lalín), lugar de la parroquia de Anseán, municipio de Lalín.
 Vilela (Moaña), lugar de la parroquia de Tirán, municipio de Moaña.
 Vilela (Rodeiro), lugar y parroquia del municipio de Rodeiro.

en Portugal 
 Vilela (Amares), antigua freguesia del municipio de Amares, distrito de Braga.
 Vilela (Arcos de Valdevez), antigua freguesia del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Vilela do Tâmega, freguesia portuguesa del municipio de Chaves, distrito de Vila Real.
 Vilela (Paredes), freguesia del municipio de Paredes, distrito de Oporto.
 Vilela (Póvoa de Lanhoso), freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
 Vilela Seca, freguesia del municipio de Chaves, distrito de Braga.
 Vilela, São Cosme e São Damião e Sá, freguesia del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Vilela, Seramil e Paredes Secas, freguesia del municipio de Amares, distrito de Braga.

Apellido 
 Vilela (apellido), apellido.